Le tournoi de tennis de Sicile 2000 s'est déroulé du  au  octobre à Palerme sur terre battue en extérieur.

Faits marquants 
 Olivier Rochus remporte le tournoi en simple en battant Diego Nargiso en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Tomás Carbonell et Martín García s'imposent en finale face à Pablo Albano et Marc-Kevin Goellner. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sicile
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2000
ATP 2000
Sport en Italie en 2000
Tennis en septembre 2000
Tennis en octobre 2000